

Geografia

Seghetto  – comune della Dalmazia
 Seghetto  – frazione del comune di Umago nella Regione istriana

Strumenti 
 Sega  – attrezzo atto a tagliare legno o altri materiali